Die Abkürzung EOP steht für:
 Earth Orientation Parameter, siehe Erdorientierungsparameter
 Equity Office Properties, das größte US-amerikanische börsennotierte Büro-Immobilienunternehmen
 Executive Office of the President of the United States, die Behörde des Präsidenten der Vereinigten Staaten
 End of Packet, Ende eines Daten-Pakets bei USB
 End of Period, englische Bezeichnung für Stichtag
 End of Pipe, englische Bezeichnung für Maßnahmen am Ende oder nach einer Schädigung, bsp. beim Umweltschutz gebräuchlich
 End of Production, die Einstellung einer Produktreihe in der Industrie
 Eye Opening Penalty, die Verkleinerung der Augenöffnung in einem Augendiagramm bei optischen Übertragungssystemen
 EOP Biodiesel AG, ehemaliges Unternehmen aus Brandenburg
 Endokrine Orbitopathie
 Powiat Opoczyński in der Woiwodschaft Łódź, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Europäischer Opernregie-Preis

Abkürzung